Utröper (sprich: ut-röper) ist
die niederdeutsche Bezeichnung für einen Ausrufer, den städtischen Bediensteten, der in früheren Jahren die wichtigsten Nachrichten im Ort verkündete
der Name einer Bronzestatue in Otterndorf, die  diesen Mann darstellt, siehe Otterndorf #De Utröper